192208 Tzu Chi  – asteroide
Cí jì jījīnhuì  – organizzazione buddhista taiwanese